Борова́я улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Боровая улица — улица в Архангельске.
 Боровая улица — улица в Екатеринбурге.
 Боровая улица — улица в Иванове.
 Боровая улица — улица в Костроме.
 В Красноярске:
 1-я Боровая улица.
 2-я Боровая улица.
 Боровая улица — улица в Липецке.
 Боровая улица — улица в Луге.
 Боровая улица — улица в Москве.
 Боровая улица — улица в Мурине Всеволожского района Ленинградской области.
 Боровая улица — улица в Нижнем Новгороде.
 В Перми:
 Боровая улица.
 2-я Боровая улица.
 Боровая улица — улица в Петрозаводске.
 В Санкт-Петербурге:
 Боровая улица — улица в Центральном и Фрунзенском районах.
 Боровая улица — улица в Красном Селе.
 Боровая улица — улица в Стрельне.
 Боровая улица — улица в Томске.
 Боровая улица — улица в Уфе.
 Боровая улица — улица в Ханты-Мансийске.

Украина 
 Боровая улица — улица в Киеве.
 Боровая улица — улица в Сумах.
 Боровая улица — улица в Харькове.

См. также 
 Боровой переулок (Ломоносов)
 Боровой мост